G550 oder G 550 steht für:
 Gulfstream G550, US-amerikanisches Flugzeug, siehe Gulfstream G550
 Matrox Millennium G550/DVI/Dual-DVI, Grafikkarte von Matrox Graphics, siehe Matrox Graphics #Grafikkarten
 Digital First Millennium G550 32 MB DDR, Grafikkarte von Matrox Graphics, siehe Matrox Graphics #Grafikkarten
 Mercedes-Benz G 550, US-Version des Mercedes-Benz G 500 (Typ W 463) mit Motor Mercedes-Benz M 176, siehe Mercedes-Benz G-Klasse #Modellpflege 2012

Abkürzung